Gemeenten in Frankrijk:
 Longueville (Calvados)
 Longueville (Lot-et-Garonne)
 Longueville (Manche)
 Longueville (Pas-de-Calais)
 Longueville (Seine-et-Marne)
ook
Longueville-sur-Aube, Aube
Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime

Longeville, Doubs
La Longeville, Doubs
La Longueville, Noorderdepartement

 hertogdom Longueville, laatmiddeleeuws graafschap, later hertogdom

In België:
Longueville (Waals-Brabant), een deelgemeente van Chaumont-Gistoux
Longueville (Luxemburg), een gehucht in Tohogne

In Australië:
Longueville, New South Wales, voorstad van Sydney

Zie ook 
 Longville (doorverwijspagina)